Miejscowości w Australii:
 Oakwood – miasto w stanie Queensland
Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Oakwood – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Oakwood – miejscowość w hrabstwie Derbyshire (Anglia)
 Oakwood – miejscowość w hrabstwie Wielki Londyn (Anglia)
 Oakwood – miejscowość w hrabstwie Northumberland (Anglia)
 Oakwood – miejscowość w hrabstwie West Yorkshire (Anglia)
Miejscowości w USA:
 Oakwood – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Hall
 Oakwood – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Vermilion
 Oakwood – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Clay
 Oakwood – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Cuyahoga
 Oakwood – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Montgomery
 Oakwood – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Paulding
 Oakwood – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Dewey
 Oakwood – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lawrence
 Oakwood – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Leon
 Oakwood – dzielnica Los Angeles
Gminy w USA:
 Oakwood (ang. Oakwood Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Vermilion
 Oakwood (ang. Oakwood Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Wabasha
 Oakwood (ang. Oakwood Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Walsh
 Oakwood (ang. Oakwood Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Brookings